Csehország
Andělská Hora, Bruntáli járás
Andělská Hora, Karlovy Vary-i járás
Černá Hora, Blanskói járás
Červená Hora, Náchodi járás
Hlincová Hora, České Budějovice-i járás
Hora Svaté Kateřiny, Mosti járás
Hora Svatého Šebestiána, Chomutovi járás
Hora Svatého Václava, Domažlicei járás
Kosova Hora, Příbrami járás
Krásná Hora, Havlíčkův Brod-i járás
Krásná Hora nad Vltavou, Příbrami járás
Kutná Hora város
Světlá Hora, Bruntáli járás
Zelená Hora, Vyškovi járás
Zelená Hora, Nepomuki Szent János-zarándoktemplom templomhegye

Románia
Hora Mare (románul Hora Mare), Bánság, Krassó-Szörény megye
Hora Mică (románul Hora Mică), Bánság, Krassó-Szörény megye

 Szlovákia
Bezeréte (szlovákul Trnavá Hora), Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Hora, Jakabfalu része, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Szuchahora (szlovákul Suchá Hora), Zsolnai kerület, Turdossini járás

Lásd még: Hóra